Ovanåker (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Ovanåker (plaats), een plaats in deze gemeente.